Ана Мена (;  25 лютого 1997 року, Естепона, Іспанія) — іспанська співачка та акторка.

Дискографія 
 Index (2018)

Фільмографія

Посилання 
 Інтерв'ю з Аною Меною 
 Інтерв'ю з Аною Меною  

Виконавці іспанською мовою
Іспанські співачки
Іспанські акторки
Акторки XXI століття